Нижче наведено список 320 муніципалітетів департаменту Альє.

Альє